di Rienzo ist der Familienname folgender Personen:

 Cola di Rienzo (1313–1354), römischer Politiker und Volkstribun
 Franca di Rienzo, italienische Sängerin